Abril est le mot espagnol et portugais désignant le mois d'avril.

 Antón García Abril (1933-2021), compositeur espagnol ;
 Dolores Abril (1939-2020), chanteuse de flamenco espagnole ;
 Juan José Abril (1980-), coureur cycliste espagnol ;
 Miguel López Abril (1954-2021), joueur de basket-ball espagnol ;
 Pierre-Simon Abril (vers 1530-?), grammairien espagnol ;
 Victoria Abril (1959-), actrice espagnole ;
 Xavier Abril Vivero (1905-1990), poète et essayiste péruvien.

Voir aussi 
 Groupe Abril, un groupe de médias brésilien

Patronyme hispanique